Riccardo Moretti (1985) olasz motorversenyző
Riccardo Moretti (1967) olasz evezős, olimpikon